Oneonta, ville de l'Alabama ;
 Oneonta, ville de l'État de New York, à ne pas confondre avec Oneonta, autre ville du même État.